Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Tim Pawsat che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Assente

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)
 Glenn Layendecker /  Todd Witsken (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1989